Шерстньов Олексій Дмитрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шерстньов Сергій Андрійович (1988-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шерстньов Юрій Борисович — російський радянський актор театру і кіно.
Прізвища